Geograficzne nazwy biblijne:
 Gilboa – niewielki łańcuch górski w Izraelu, wznoszący się nad Doliną Jordanu
Miejscowości w USA:
 Gilboa – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Gilboa – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
Gminy w USA:
 Gilboa (ang. Gilboa Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Gilboa (ang. Gilboa Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie